Hosking est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2021), journaliste et femme politique britannique
 (né en 1940), joueur australien de football australien
 (1924-1967), miliaire américain des Forces spéciales
 (1909-1991), photographe et ornithologue anglais
 (né en 1942), historien britannique de la Russie
 (né en 1943), économiste et criminologue britannique
Henry Alfred Hosking (1908-1957), homme politique canadien en Ontario
, réalisatrice et documentariste australienne
 (né en 1958), homme politique britannique

 (né en 1965), présentateur télévisuel néo-zélandais
 (née en 1969), compositrice et musicienne américaine
 (1888-1974), joueur australien de football australien
 (1800-1861), architecte et auteur anglais

Homonymie de patronyme